Дараньи () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Дараньи, Игнац (1849–1927) — венгерский политик, министр сельского хозяйства. 
 Дараньи, Кальман (1886—1939) — венгерский политик, премье-министр Венгрии в 1936—1938.